Sey peut faire référence à : 
 Elizabeth Frances Sey (1927-1991), enseignante ghanéenne et la première femme diplômée de l'Université du Ghana ;
 Seinabo Sey (née en 1990), auteur-compositeur et interprète suédoise ;
 Khelein Hum Jee Jaan Sey, film historique indien ;
 Sey, arrondissement du Bénin.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme